La Temporada 2013-14 de la Primera División de Chile consistió en 2 competiciones:
 El Torneo de Apertura 2013
 El Torneo de Clausura 2014